cattedrale di Santa Margherita – ad Ayr 
 cattedrale di Santa Margherita – a Montefiascone 
 cattedrale di Santa Margherita – a Santa Margherita Ligure